Aero kan avse:
AERO – ett musikalbum av Jean Michel Jarre
.aero – ett toppdomän
Aero Oy – ett tidigare namn på Finnair
Aero Airlines – ett estniskt flygbolag
 Saab Aero X – en konceptbil tillverkad av Saab
Aero (bilmärke) – ett tjeckoslovakiskt bilmärke